Карл Гуннар Эмануэль Сеттерваль (; 18 августа 1881, Стокгольм — 26 февраля 1928, там же) — шведский теннисист, призёр Олимпийских игр 1908 и 1912 годов.

Гуннар родился в семье железнодорожного магната и миллионера Карла Сеттерваля (1842—1909). После смерти отца возглавил семейный бизнес, совмещая его с профессиональными занятиями теннисом. Более 16 лет Сеттерваль считался сильнейшим теннисистом Швеции, выиграв 12 национальных чемпионатов в одиночном разряде, а также серебряную медаль мирового первенства 1913 года. Однако прежде всего он известен успешными выступлениями на международных соревнованиях в парном разряде.

На лондонской Олимпиаде 1908 года Сеттерваль в паре со своим соотечественником Вольмаром Бустрёмом выиграл бронзовые медали в парном разряде в помещении. Четыре года спустя он выиграл три медали (2 серебра и 1 бронзу) на Олимпиаде 1908 года в Стокгольме в парах с Сигрид Фик и Карлом Кемпе.

Гуннар Сеттерваль был лично знаком с шведской королевской семьёй. Сам король Густав V был его постоянным теннисным партнёром. В 1906 году Сеттерваль и Густав, ещё бывший в то время кронпринцем, стали победителями парного международного турнира в Мальмё, победив в финале будущего партнёра Гуннара на Олимпийских играх Карла Кемпе, игравшего в паре с англичанином Дерингом.

Ссылки 
Ett sekel av svensk tennis 1896-1996 utgiven av  vid dess 100-årsjubileum (1996). 
 Статистика на сайте www.sports-reference.com  
 Статья о Г. Сеттервале в Nordisk familjeboks sportlexikon (швед.)

Теннисисты Швеции
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1908 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1912 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1912 года